Guido Di Carpegna
Guido di Carpegna (?-1289 ca.), conte di Carpegna, citato da Dante Alighieri nel Purgatorio
Guido Orazio Di Carpegna Falconieri (1840-1919), politico e senatore del Regno d'Italia